Detalhes do torneio de Simples masculino do ATP da Costa do Sauipe de 2001

O campeão foi o tcheco Jan Vacek, que derrotou na final o brasileiro Fernando Meligeni por 2-6, 7-6 e 6-3.

Cabeças-de-chave 

  Gustavo Kuerten (Primeira Rodada)
  Guillermo Cañas (Quartas de Final)
  Vladimir Voltchkov (Primeira Rodada)
  Nicolas Massu (Segunda Rodada)

 Fernando Meligeni ''(Final)
 Alexandre Simoni ''(Semifinais)
 Agustín Calleri ''(Semifinais)
 Mariano Zabaleta ''(Segunda Rodada)

Chave 

S